Samuel Isenegger (* 2. November 1899 in Bern; † 15. November 1964) war ein Schweizer Studienkomponist im Schach.

Komposition 
Isenegger begann mit 15 Jahren zu komponieren,
leitete Schachspalten in Tageszeitungen und war 15 Jahre Redakteur der Studienrubrik der Schweizerischen Schachzeitung. Er komponierte einige Zwei- und Dreizüger, hauptsächlich aber über 350 meist im Aufbau leicht zu überblickende Studien. Er veröffentlichte in den Schachecken zahlreicher Schweizer Tageszeitungen sowie in internationalen Schachzeitschriften. Zu seinen Lehrmeistern zählte er Alexei Alexejewitsch Troizki, Henri Rinck, Leonid Iwanowitsch Kubbel und die Brüder Wassili und Michail Platow.

1959 wurde er Internationaler Schiedsrichter für Schachkompositionen.

Lösung:
1. Ld7+ Kg5
2. Txh4! Hineinziehungsopfer Kxh4
3. g3+ Kg5
4. Kg7! droht f4 matt h4
5. f4+ Kh5
6. g4 Mustermatt

Privates 
Isenegger war Laborant in einem Chemiewerk in Basel.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Kompositionen von Isenegger auf dem PDB-Server

Schachkomponist
Schweizer
Geboren 1899
Gestorben 1964
Mann